

Letteratura 
Occhi di fuoco (Eyes of Fire) – romanzo di Michael Bishop del 1980
La voce del mare (Eyes of Fire) – romanzo di Heather Graham del 1995

Musica 
Eyes of Fire – gruppo musicale sludge metal statunitense
 Eyes of Fire – traccia dell'album Straight Between the Eyes dei Rainbow del 1982
 Eyes of Fire – traccia dell'album Space Braidus di Andrea Braido del 2005
 Eyes of Fire – traccia dell'album Legend of the Forgotten Reign - Chapter IV: Twilight of the Gods dei Kaledon del 2006